Gaudry est un nom propre utilisé comme prénom ou comme nom de famille.

Prénom 
Gaudry est un prénom fêté le 16 octobre. Il a pour autres formes Gaudéric, Gaudérice et Gaudérique.

Saint chrétien 
 Gaudéric (), Gaudérique ou Gaudry, saint laboureur franc, enterré à Viéville aujourd'hui Saint-Gaudéric dans l'Aude.

Autres personnes portant ce prénom 
 Gaudry (918-933), prélat français,  évêque d'Auxerre.
 Gaudry (début du ), prélat français, évêque de Laon.

Nom de famille 

 Albert Gaudry (1827-1908), géologue et paléontologue français ;
 Roger Gaudry (1913-2001), scientifique canadien ;
 Michel Gaudry (né en 1928), contrebassiste de jazz français ;
 Danielle Gaudry (née en 1950), gynécologue-obstétricienne et militante féministe française ;
 François-Régis Gaudry (né en 1975), critique français de gastronomie ;
 Blake Gaudry (né en 1991), trampoliniste australien.

Notes et références